О может означать:
 О — шестнадцатая буква русского алфавита.
 O — пятнадцатая буква латинского алфавита.
 О — знак каны.
 Ο — омикрон, 15-я буква греческого алфавита.
 Օ — тридцать седьмая буква армянского алфавита.
 O — обозначение химического элемента кислорода.
 «O» большое и «o» малое — математические обозначения.
 ° — знак градуса.
 О — серия паровозов.
 O — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы O (Y-ДНК).
 О — предлог в русском языке.

Фамилия

Географические названия 
 О — деревня в Норвегии.
 О — коммуна во Франции, департамент — Атлантические Пиренеи.
 О — река в Шотландии.
 О или Оу — иное название города Э во Франции.

Искусство 
 О — главный герой мультфильма «Дом».
 O — финская блэк-метал группа, образованная в 2000 году.
 O — итальянская блэк-метал группа, образованная в 2010 году.
 O — дебютный студийный альбом американского R&B певца Омариона.

См. также 

 История О